Ла Либертад има више значења:

 Ла Либертад (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Либертад (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Либертад (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Либертад (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Либертад (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Либертад (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Либертад (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Либертад (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ла Либертад (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Ла Либертад, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Либертад (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Либертад (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Либертад (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Либертад (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Либертад (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Либертад (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Либертад (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Либертад (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Либертад, Лас Таблас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Либертад (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Либертад (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Либертад, Каса Бланка (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Либертад (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Либертад (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Либертад (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Либертад (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Либертад (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад, Сан Лорензо Тахонар (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Либертад (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Либертад (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Либертад, Ехидо ла Либертад (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Либертад (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Либертад (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Либертад (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад, Ла Унион (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад, Ранчо Нуево (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Либертад (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Либертад (Тимукуј), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Либертад (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику